Колонија Мелчор Окампо има више значења:

 Колонија Мелчор Окампо, Инхенио (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Мелчор Окампо, Терсера Амплијасион (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Мелчор Окампо, Анимас Гусгас (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Мелчор Окампо (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику